Список авиационных аварий и катастроф Boeing 737 всех модификаций.

По состоянию на 9 января 2021 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 215 самолётов Boeing 737, 122 из них семейства Original: 737-100 и -200 (производились с 1967 по 1988 годы). Boeing 737 пытались угнать 115 раз, при этом погибли 326 человек. Всего в этих происшествиях погибли 5634 человека.

Крупнейшей катастрофой считается крушение рейса 610 (погибло 189 человек) из-за ошибочных данных системы предупреждения сваливания.

Список

См. также 
 Авиационные происшествия с Boeing 707
 Авиационные происшествия с Boeing 727
 Авиационные происшествия с Boeing 747

Примечания

Ссылки 
 Описания происшествий на Aviation-safety.net 
 Описания катастроф на Airdisaster.com 
 Список списанных самолётов, в том числе через некоторое время после аварий

 
B